Walter Harris Aiken (1856~- 1935) foi um botânico  norte-americano .

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos